Postulát  má více významů:

 Postulát – je jedním ze základních pojmů logiky, přírodních věd (zejména fyziky) i filozofie 
 Postulát (křesťanství) – předběžní období přípravy na noviciát